

Toponyme 
Toponyme ayant pour étymon le latin novalia, signifiant « terres nouvellement défrichées ».

 Noailles, commune française de la Corrèze
 Noailles, commune française de l'Oise
 Noailles, commune française du Tarn
 Noailles, quartier de Marseille, sa station de métro et sa station de tramway
 La Caserne Noailles, à Versailles, fut un lieu de tortures durant la guerre d'Algérie.
 Villa Noailles à Hyères
 Hôtel de Noailles à Paris, ancien hôtel particulier détruit en 1830

Patronyme 
La maison de Noailles est une ancienne et illustre famille de la noblesse française. Le chef de famille porte le titre de duc de Noailles.

 Louis Antoine de Noailles (1651-1729), cardinal et archevêque de Paris (1695-1729).
 Louis de Noailles (1713-1793), maréchal de France.
 Philippe de Noailles (1715-1794), maréchal de France.
 Anne Claude Louise d'Arpajon, comtesse de Noailles (1729-1794), son épouse, première dame d'honneur de Marie-Antoinette d'Autriche.
 Jean Louis Paul François de Noailles (1739-1824), chimiste.
 Louis Marie d'Ayen de Noailles (1756-1804), homme politique français.
 Antonin Claude Dominique Just de Noailles (1777-1846), homme politique français du .
 Louis Joseph Alexis de Noailles (1783-1835), homme politique français.
 Paul de Noailles (1802-1885), historien français, membre de l'Académie française.
 Charles Philippe Henri de Noailles (1808-1854), homme politique français.
 Anna de Noailles (née Anna Brancovan) (1876-1933), femme de lettres.
 Charles Vicomte de Noailles (1891-1981) mécène, collectionneur, paysagiste et horticulteur français.
 Marie-Laure de Noailles (née Marie-Laure Bischoffsheim), (1902-1970), son épouse, mécène française.
 Jean Maurice Paul Jules de Noailles (1893-1945), duc d'Ayen, grand sportif et résistant
 Luana de Noailles (née Raimunda Nonata do Sacramento) en (1949-), mannequin franco-brésilien.

Autres homonymes 
 Pierre-Bienvenu Noailles (1793-1861), prêtre catholique, fondateur de la Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux

Autre 
 Croix de Noailles dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye (France).
 Évangiles de Noailles, manuscrit enluminé carolingien.
 Burin de Noailles, type de burin préhistorique datant du Gravettien moyen, défini à partir de la série trouvée dans la grotte de Noailles en Corrèze.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme